Wólka-Folwark peut désigner en Pologne :

 Wólka-Folwark, village de la voïvodie de Mazovie
 Wólka-Folwark, village de la voïvodie de Podlachie